«Про любо́вь. То́лько для взро́слых» — российский комедийный фильм и телесериал, участник конкурсной программы «Кинотавр», продолжение фильма-альманаха «Про любовь» 2015 года. В главных ролях Джон Малкович, Анна Михалкова и Гоша Куценко. Выход в широкий прокат состоялся 31 августа 2017 года, затем был показан на телевидении (на Первом канале 8 марта 2018 года).

Сюжет 

Действие фильма разворачивается в Москве, в летнее время. Город живёт своей жизнью, тут каждый день что-то происходит. Люди, которые спешат по своим важным делам, а также не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого каждый человек может пройти необходимые курсы, лекции и тренинги на интересующую его тему.

В ролях 

 Джон Малкович — Эд
 Фёдор Бондарчук — Игорь
 Анна Михалкова — Вера
 Ингеборга Дапкунайте — Лиз
 Гоша Куценко — Лёша
 Виктория Исакова — Нина
 Равшана Куркова — Оля, полицейская
 Александр Паль — Виктор
 Максим Матвеев — Никита Орлов
 Владимир Яглыч — Михаил
 Лукерья Ильяшенко — Мария
 Тинатин Далакишвили — Татьяна
 Глеб Калюжный — Митя
 Ясмина Омерович — Аня
 Фёдор Лавров — Борис
 Алиса Хазанова — руководитель тренинга по минету
 Маруся Зыкова —  Александр Акопов — кинопродюсер
 Вячеслав Муругов — кинорежиссёр
 Александра Бортич — девушка с вопросом об изменах
 Евгений Цыганов — прохожий
 Мария Шалаева — хозяйка кафе
 Рано Кубаева — мать Оли
 Михаил Куряев — Кошкин
 Андрей Ищенко —  Саида Отарова — Оля в детстве
 Кирилл Комаров — Роман Владимирович
 Николай Мачульский — Гена
 Кирилл Каганович — неозабоченный
 Анна Банщикова — Елена
 Юлия Снигирь — ''

Музыка 
Песни для фильма исполнили:
 Би-2
 А-Студио
 Моральный кодекс
 Моя Мишель
 Обе две
 5'Nizza
 Женя Отрадная
 СБПЧ

Съёмочная группа 
 Режиссёры-постановщики: Павел Руминов, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Нигина Сайфуллаева, Евгений Шелякин, Резо Гигинеишвили
 Авторы сценария: Анна Меликян, Александр Цыпкин, Павел Руминов, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Евгений Шелякин, Роман Кантор, Нигина Сайфуллаева, Любовь Мульменко
 Оператор-постановщик: Марк Зисельсон

Примечания 

Фильмы России 2017 года
Фильмы на русском языке
Кинокомедии 2017 года
Эротические комедии России
Киноальманахи России
Фильмы о Москве
Фильмы студии «Магнум»
Фильмы Натальи Меркуловой